Il singolare del torneo di tennis Montebello Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Lareau che ha battuto in finale Patrick Baur 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Doug Flach (secondo turno)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Daniel Nestor (secondo turno)
 Shūzō Matsuoka (secondo turno)

 Mark Kaplan (secondo turno)
 Neil Borwick (secondo turno)
 Sébastien Lareau (Campione)
 Gilad Bloom (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montebello Challenger 1994